Przejazd ist ein polnischer Ortsname:
 Przejazd (Iława), Ort in der Gmina Iława, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Freydeck, Kreis Rosenberg, Westpreußen
 Przejazd (Miłomłyn), Stadtteil von Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Sonnenhof, Stadt Liebemühl, Kreis Osterode in Ostpreußen
 Przejazd (Kąkolewnica), Ort in der Gmina Kąkolewnica. Powiat Radzyński, Woiwodschaft Lublin
 Przejazd (Głowaczów), Ort in der Gmina Głowaczów, Powiat Kozienicki, Woiwodschaft Masowien